ISO 3166-2:LA — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Лаосу. Стандарт охватывает 16 провинций, 1 столичную префектуру — Вьентьян и 1 особую зону — Сайсомбун Лаоса. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Лаоса — LA и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный код образован двухсимвольным числом. Геокоды провинций, столичной префектуры и особой зоны Лаоса являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — LA, присвоенного Лаосу в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Лаоса 
Геокоды 16 провинций, 1 столичной префектуры и 1 особой зоны административно-территориального деления Лаоса.

Геокоды пограничных Лаоса государств 
 Таиланд — ISO 3166-2:TH (на западе),
 Вьетнам — ISO 3166-2:VN (на востоке),
 Камбоджа — ISO 3166-2:KH (на юге),
 Мьянма — ISO 3166-2:MM (на северо-западе),
 Китай — ISO 3166-2:CN (на севере).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Лаоса

Ссылки 
 Геокоды Лаоса 
 Геокоды Лаоса 

2:LA